Johann Georg Hiedler - de stiefvader, mogelijk de biologische vader, van Alois Hitler sr., de vader van Adolf Hitler.
Hiedler (achternaam) - een van origine Duitstalige, Oostenrijkse achternaam